Årrekjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Årrekjaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (7,51 ha)
Årrekjaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn